Das Straßenrennen der Männer bei den Olympischen Spielen 1972 in München fand am 7. September 1972 statt. Es gingen 163 Athleten an den Start, von denen 76 das Rennen beendeten.

Streckenverlauf 

Der 22,8-Kilometer-Rundkurs war relativ flach und leicht; er musste achtmal absolviert werden. Der Kurs führte von Grünwald über Straßlach vorbei am Weiler von Beigarten nach Schäftlarn und zurück nach Grünwald, dabei musste zwei Mal die Isar überquert werden.

Rennverlauf 
In der sechsten Runde des Rennens setzte sich eine Gruppe von 35 Fahrern ab. In der letzten Runde konnte der Niederländer Hennie Kuiper sich absetzten und schließlich die Ziellinie als Erster mit einem Vorsprung von 27 Sekunden überqueren. Clyde Sefton aus Australien gewann Silber. Der Spanier Jaime Huélamo belegte den Bronzerang, wurde allerdings nach einer positiven Dopingprobe disqualifiziert. Da der Viertplatzierte Bruce Biddle nicht auf Dopingsubstanzen getestet wurde, wurde auch kein neuer Bronzemedaillengewinner benannt.

Es erschienen außerdem sieben nordirische Sportler am Start, ohne akkreditiert zu sein, um gegen die Teilnahme der irischen Athleten zu protestieren. Die vier Angehörigen der Irisch-Republikanischen Armee wurden daraufhin festgenommen, später aber wieder freigelassen.

Ergebnisse

Weblink 

 Ergebnisse

Einzelnachweise 

Strassenrennen Männer
Olympische Sommerspiele 1972